Condado de Jefferson es el nombre de 25 condados en los Estados Unidos.

Nombrados por Thomas Jefferson 
Los siguientes condados fueron nombrados por Thomas Jefferson, tercer Presidente de los Estados Unidos.

Condado de Jefferson, en Alabama.
Condado de Jefferson, en Arkansas.
Condado de Jefferson, en Colorado.
Condado de Jefferson, en Florida.
Condado de Jefferson, en Georgia.
Condado de Jefferson, en Idaho.
Condado de Jefferson, en Illinois.
Condado de Jefferson, en Indiana.
Condado de Jefferson, en Iowa.
Condado de Jefferson, en Kentucky.
Condado de Jefferson, en Misuri.
Condado de Jefferson, en Nebraska.
Condado de Jefferson, en Nueva York.
Condado de Jefferson, en Ohio.
Condado de Jefferson, en Oklahoma.
Condado de Jefferson, , en Pensilvania.
Condado de Jefferson, en Tennessee.
Condado de Jefferson, en Washington.
Condado de Jefferson, en  Virginia Occidental.
Condado de Jefferson, en Wisconsin.

Con dudas si fue nombrado por Thomas Jefferson 
No se sabe si los siguientes condados fueron nombrados por Thomas Jefferson:
Condado de Jefferson, en Kansas.
Condado de Jefferson, en Misisipi. 
Condado de Jefferson, en Montana.

Nombrados por otras cosas 
Condado de Jefferson, en Oregón (nombrado por el Monte Jefferson localizado en el occidente; por lo que fue nombrado "indirectamente" por Thomas Jefferson, ya que la montaña fue nombrada por el Presidente).
Condado de Jefferson, en Texas (nombrado por Jefferson, Texas, la municipalidad que procedió al condado; por lo que fue nombrado "indirectamente" por Thomas Jefferson, ya que el municipio fue nombrado por el Presidente).

ru:Джефферсон#Округа